Sorkin, apellido, puede referirse a:

 Aaron Sorkin, quionista estadounidense; o
 Arleen Sorkin, actriz estadounidense.